Vranja peut désigner :

 Une grotte située à proximité de la ville de Velenje en Slovénie
 Vranja, une petite localité de Croatie
 La ville de Vranje en Serbie
 Le géant de Vranja, une variété de cognassier et le coing qui en résulte

Homonymie